est un téléfilm diffusé pour la première fois en 1982.
 Forbidden Love: The Unashamed Stories of Lesbian Lives est un film documentaire canadien de 1992 écrit et réalisé par Aerlyn Weissman et Lynne Fernie. 
 Forbidden Love est le titre international de , un soap opera allemand diffusé de 1995 à 2015.
  est un manga de Miyuki Kitagawa des années 2000.

Voir aussi 
  et 
 Amour interdit, traduction littérale